Децим Юний Брут Сцевола може да се отнася за:

 Децим Юний Брут Сцева (консул 325 пр.н.е.)
 Децим Юний Брут Сцева (консул 292 пр.н.е.)